Nové Město – comune nella regione di Hradec Králové
 Nové Město na Moravě – città nella regione di Vysočina
 Nové Město pod Smrkem – città nella regione di Liberec
 Nové Město nad Metují – città nella regione di Hradec Králové
 Nové Město – quartiere della città di Praga